Il singolare del torneo di tennis International Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Todd Martin che ha battuto in finale David Wheaton 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Wally Masur (semifinali)
  David Wheaton (finale)
  Todd Martin (campione)
  Richey Reneberg (secondo turno)

 Jonathan Stark (secondo turno) 
 Luis Herrera (secondo turno) 
 Derrick Rostagno (primo turno) 
 Jeff Tarango (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Tennis Championships 1993
ATP Tour 1993